O 1.° Grupo de Defesa Aérea (1.° GDA), ou Esquadrão Jaguar, é uma unidade da Força Aérea Brasileira sediada na Base Aérea de Anápolis. Cabe ao 1.° GDA realizar operações de defesa aérea, a fim de garantir a soberania do espaço aéreo nacional, em especial da capital federal, Brasília, sendo o principal esquadrão de caça da FAB.

História

O Grupo de Defesa Aérea foi criado em 11 de abril de 1979, reagrupando as unidades recém implantadas no entorno do Distrito Federal equipadas com o caça Mirage III. Desde sua criação, o 1º GDA tem atuado em missões de defesa da capital federal, como no caso do Sequestro do voo 375 da VASP, Noite Oficial dos OVNIs, entre outros. Com a desativação do Mirage III em 2003 o Esquadrão Jaguar passou a utilizar o Mirage 2000 de forma provisória até a definição do vencedor do programa FX. Atualmente utiliza caças F-5 Tiger II que estão sendo substituídos pelos novos caças JAS 39E- Gripen.

Força Aérea Brasileira
Unidades militares das forças aéreas